CAM steht als Abkürzung für:

 Caja Mediterráneo, eine spanische Sparkasse
 Cambridgeshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Canona Antimagnetica, eine Vorrichtung zum vorzeitigen Zünden von Magnetminen
 Carl Amesmaier München, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Cartoon Art Museum in San Francisco
 Catapult aircraft merchantman, ein Handelsschiff mit Flugzeugkatapult, siehe CAM-Schiff
 Cell adhesion molecule, englisch für Zelladhäsionsmolekül
 Center of Automotive Management
 Central America, Zentralamerika (UNDP-Code)
 Centrifuge Accommodations Module, ein Modul der Internationalen Raumstation
 Centro de Arte Moderna, ein portugiesisches Museum für Moderne Kunst in Lissabon
 China Auto Manufacturers, ein südafrikanischer Automobilhersteller
 Common Access Method, eine Abstraktionsschicht im FreeBSD-Geräteuniversum
 Complementary and alternative medicine, englisch für Komplementär- und Alternativmedizin
 Computer-aided manufacturing, (dt.: rechnerunterstützte Fertigung), bezeichnet die Verwendung einer von der CNC-Maschine unabhängigen Software zur Erstellung des NC-Codes
 Computer-aided mapping in der Kartografie
 Conditional Access Module, ein Entschlüsselungsmodul im Digitalfernsehen
 Confusion Assessment Method, ein Test zum Erkennen eines Delirs
 Constantly awake mode bei Wireless Local Area Network
 Constitutive active mutant, ein ständig aktiver G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
 Content-addressable memory, (dt.: Assoziativspeicher)
 Content aggregation model in SCORM, ein Referenzmodell für elektronische Lerninhalte
 Contract Air Mail, von Privatunternehmen bediente US-Postflugstrecken
 Crassulacean acid metabolism, englisch für den Crassulaceen-Säurestoffwechsel bei Pflanzen
 Kambodscha nach dem IOC-Code
 Kamerun nach dem Kfz-Nationalitätszeichen
 Common area maintenance charges, umlagefähige Instandhaltungskosten in gewerblichen Mietverhältnissen nach US-amerikanischem Immobilienrecht

CaM steht als Abkürzung für:

 Calmodulin, Protein

Cam steht für:
 Cam-Rip, das illegale Mitschneiden eines Kinofilms mittels eines Camcorders
 Camcorder (in umgangssprachlicher Kurzform)
 Digitalkamera (in umgangssprachlicher Kurzform)
 Webcam (in umgangssprachlicher Kurzform)
 cam, das englische Wort für Kurvenscheibe
 Klemmgerät (engl. camming device), beim Sportklettern

in Geographie, Meteorologie und Astronomie:
 River Cam (Great Ouse), Fluss in England
 tropischer Sturm Cam von 1999
 Camelopardus (lat.), siehe Giraffe (Sternbild) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Cam Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

Cam ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Cam (* 19**), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmregisseur
 Diogo Cam († ~1486), portugiesischer Seefahrer und Entdecker, siehe Diogo Cão
 Helen Cam (1885–1968), britische Historikerin
 Cẩm Ly (* 1970), vietnamesische Sängerin
 Philippe Cam, französischer Musiker und DJ

 Pseudonym von Francesco Carotta (* 1946), italienischer Publizist

 Für den türkischen Familiennamen (mit Namensträgern) siehe Çam

Siehe auch:
 Le Cam

Abkürzung

ru:Кулак
uk:Кулак